Název Bludovice má více sídel:
 Bludovice (Havířov), část města Havířov v okrese Karviná
 Bludovice (Nový Jičín), část města Nový Jičín v okrese Nový Jičín
 Horní Bludovice, obec v okrese Karviná
 Prostřední Bludovice, část obce Horní Bludovice v okrese Karviná